Feuerland steht für:
 Feuerland, eine südamerikanische Inselgruppe
 Feuerland (Berlin), eine Gegend in Berlin
 Feuerland (Schiff), einen deutschen Expeditionskutter
 Feuerland (1988), deutscher Dokumentarfilm
 Feuerland (Album), Album von Udo Lindenberg
 Feuerland Spiele, ein deutscher Spieleverlag

Siehe auch:
 Land des Feuers

 Isla Grande de Tierra del Fuego, Hauptinsel der Inselgruppe Feuerland